Happyland steht für:

 Happyland (Bangkok), Erlebnispark in Thailand 
 Happyland New, Erlebnispark bei Sion, Kanton Wallis, Schweiz
 Rural Municipality of Happyland No. 231, Gemeinde in Saskatchewan, Kanada

Filme:
 Happyland (Fernsehfilm), kanadischer Fernsehfilm von Mark Lawrence aus dem Jahr 2004 
 Happyland (Film), philippinischer Spielfilm von Jim Libiran aus dem Jahr 2010 
 Happyland (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2014